Бакатин, Вадим Викторович
 Бакатин, Александр Вадимович (род. 1959) — заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.